

События 

 Мятеж баронов под руководством Ги Бургундского против герцога Вильгельма. Решающая победа герцога Вильгельма в битве в долине Дюн.
 1047—1048 — папа Бенедикт IX (в третий раз).
 В Македонии провозгласил себя императором Лев Торник. С многочисленным войском он подступил к Константинополю. Ярослав Мудрый оказал помощь Константину. Армия Торника рассеялась, он был взят в плен и ослеплён.
 С 14 мая по 19 декабря в Новгороде поп Упырь Лихой, первый известный по имени древнерусский писец, переписал для князя Владимира Ярославича сборник «Толковых пророков».
 Князь Ярослав Мудрый, по просьбе польского князя Казимира, совершил поход на князя Моислава Мазовецкого.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1047 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1047 году
 25 октября — Магнус I Благородный, король Норвегии и Дании

См. также

Примечания